Hellfritzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Hellfritzsch (* 1983), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Volkmar Hellfritzsch (1935–2022), deutscher Onomastiker und Pädagoge